Příjmení Pieper nese více různých osobností:

 Cornelia Pieper (* 1959) – německá politička
 Franz Pieper (1852–1931) – německo-americký luterský teolog
 Josef Pieper (1904–1997) – německý filozof